

Personnalités 
 Jean-Baptiste Philibert Willaumez (1763-1841), marin d'Empire, amiral et pair de France.
 Édouard Bouët-Willaumez (1808-1871), amiral et explorateur français, neveu du précédent.
 René Bouët-Willaumez est un illustrateur de mode des années 1930, d'origine bretonnes, ayant collaboré surtout avec le magazine américain Vogue.

Toponyme 
 Péninsule Willaumez, sur l'île de Nouvelle-Bretagne en Papouasie-Nouvelle-Guinée.